Scarlett la Queen — российско-американская трансгендерная певица и актриса, до 2020 года выступавшая под псевдонимами О́скар и Шамиль.

Биография

Ранние годы 
Имя при рождении — Шамиль Владимирович Малкандуев. Родилась в семье военного в городе Нальчик (республика Кабардино-Балкария). По национальности балкарка. С 7 до 12 лет вместе с семьёй проживала в Якутии, затем вернулась в Нальчик, где после школы окончила юридический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова. В конце 1990-х годов переехала в Москву, чтобы заниматься музыкой. Первое время она жила в съёмной московской квартире. На фестивале в Нальчике познакомилась с основателем группы «Мёртвые дельфины» Артуром Ацаламовым, который впоследствии написал для неё несколько песен, в том числе хиты «Бег по острию ножа», «Паноптикум» и «Мажь вазелином».

Сотрудничество с Сергеем Изотовым 
В Москве Оскар выступал в клубах. В одном из них познакомился с продюсером Сергеем Изотовым, в сотрудничестве с которым начал свою карьеру певца. Пик популярности пришёлся на 2000—2003 годы. Продюсер создал легенду для Оскара, по которой он якобы попал под завал в горах, провёл несколько лет в коме и потом запел.

В 2003 году рассорился с продюсером и потерял права на сценический псевдоним Оскар и исполнение некоторых своих песен. По некоторым данным, причиной тому стала песня «Не надо», в которой Оскар выступал против войны в Чечне. На песню был снят клип, состоящий из видеозаписей военной хроники времён Чеченской войны и Теракта на «Норд-Осте», который транслировался короткое время на телеканале «MTV Россия».

В США 
Позже некоторое время выступал под своим настоящим именем в России, затем в 2003 году переехал в Нью-Йорк, где учился в киношколе, организовал музыкальный проект «The Oskar & Psycholovers», снял клип на песню «Lucky Number», который транслировался на музыкальных каналах США. В Америке выпустил англоязычный альбом Fantasies of a Rockstar и появился в нескольких популярных телешоу (America’s Got Talent, Fearless Music). Вернулся в Россию в конце 2008 года.

Возвращение в Россию 
На ежегодной премии Night Life Awards в 2010 году Шамиль представил русскоязычный сингл «Гагарин», созданный совместно с Андреем Ивановым (участником музыкального проекта Triplex).

В 2013 году в Москве Шамиль был избит и ограблен. Это случилось утром 11 июня. Он начал день с пробежки по Екатерининскому парку. В 11.50 спустился в подземный переход. И здесь на него напали двое. По словам певца, один из незнакомцев с такой силой ударил его кулаком в лицо, что он упал и потерял сознание (у Шамиля диагностировали перелом челюсти). А когда очнулся, то понял, что пропали телефон и iPad. Довольно быстро сотрудники ОМВД по Мещанскому району задержали двоих нападавших — 21- и 22-летнего уроженцев Киргизии. Молодые люди приехали в столицу на заработки за полтора месяца до случившегося.

Трансгендерный переход 
В январе 2020 года совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. Новое имя — Скарлетт.

Скарлетт работает над новым альбомом, выпускает песни, клипы, принимает участие в телевизионных программах, выступает с концертами и шоу-программами.

Личная жизнь 
В программе «Пусть говорят» (эфир от 4 июля 2013) сообщила, что исповедует ислам и периодически читает Коран.

В 2003 году в интервью для «Аргументы и факты» назвала себя бисексуальным человеком.

В 2020 году заявила о совершении трансгендерного перехода, и теперь выступает как Scarlett la Queen.

Дискография 
Оскар:

The Oskar & Psycholovers:

Scarlett la Queen:

Клипы 
 1999 — 
 1999 — 
 1999 — 
 2000 — 
 2002 — 
 2003 — 
 2007 — 
 2011 — 
 2012 — 
 2015 — 
 2016 —

Примечания 

Певцы и певицы России
Персоналии:Нальчик
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Трансгендерные и транссексуальные женщины